Томас де Стаффорд  (; ок. 1368 — ) — 4-й барон Стаффорд, 4-й барон Одли и 3-й граф Стаффорд с 1386 года, 2-й сын Хьюго де Стаффорда, 2-го графа Стаффорда, и Филиппы де Бошан.

Биография 
Томас родился около 1368 года в родовом замке Стаффорд. С детства он входил в окружение короля Англии Ричарда II.

В 1386 году умер его отец. Поскольку старший брат Томаса, Ральф, погиб раньше отца, не оставив наследников, то все владения и титулы отца унаследовал именно Томас.

В составе армии, которой командовал дядя короля — Томас Вудсток, герцог Глостер, на дочери которого молодой граф Стаффорд был женат, он участвовал в военном походе во Францию.

Томас умер 4 июля 1392 года в Вестминстере. Поскольку детей у него не было, наследовал ему следующий брат, Уильям.

Брак 
Жена: с ок. 1390 Анна Глостер (апрель 1383 — 16 октября 1438), дочь Томаса Вудстока, герцога Глостер, и Элеоноры де Богун. Детей не было.

После смерти мужа вышла замуж за Эдмунда Стаффорда, младшего брата Томаса.

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Стаффорды
Бароны Стаффорд
Графы Стаффорд
Бароны Одли
Правители Европы XIV века